Il doppio  dell'Ethias Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Denis Istomin e Evgenij Korolëv non hanno difeso i titolo del 2009.

Filip Polášek e Igor Zelenay hanno battuto in finale 3–6, 6–4, [10–5] Ruben Bemelmans e Yannick Mertens.

Teste di serie 

  Filip Polášek /  Igor Zelenay (campioni)
  Johan Brunström /  Scott Lipsky (quarti di finale)

  Dušan Vemić /  Lovro Zovko (primo turno)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Ethias Trophy 2010